Niemcy:
 Ummendorf – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Ummendorf – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde